

Personnalités 

 Bez, un danseur et percussionniste britannique, membre du groupe de rock alternatif Happy Mondays ;
 Claude Bez, un dirigeant de football français ;
 Jean-Marie Bez, un joueur de rugby français ;
 Michel Bez (1951-2018), un peintre français.

Toponymie 

 Bez, une ancienne commune du Gard aujourd'hui intégrée à Bez-et-Esparon.

Hydronymie 
Bez est un nom de cours d'eau notamment porté par :
 Bez, un affluent de la Midouze dans les Landes ;
 Bez, un affluent de la Drôme dans le Diois.

Code 

BEZ peut faire référence à :
 .